Греція брала участь у Євробаченні з 1974, крім 1975, 1982, 1984, 1986, 1999 і 2000. У 2006 році Греція приймала Євробачення в Афінах. Греція бере участь у конкурсі 35 разів.

У 2005 після 25 років участі Греція виграла в конкурсі. Перемогу здобула Єлена Папарізу, яка виконала пісню «My Number One». У 2008 році Каломіра, 2004 року Сакіс Рувас і 2001 року дует «Антик» займали третє місце. Найгіршим результатом стала участь у 1998 та 2014, коли виконавці від Греції зайняли 20 місце. Співачка Анна Віссі брала участь тричі, представляючи Грецію в 1980, 1982 і 2006 роках, а Єлена Папарізу, Маріана Ефстратіу та Сакіс Рувас були представниками країни по два рази.

Учасники конкурсу 
Умовні позначення
  Переможець
  Друге місце
  Третє місце
  Четверте місце
  П'яте місце
  Останнє місце
  Автоматичний фіналіст
  Не пройшла до фіналу
  Не брала участі

Примітки

Посилання 
 Профіль Греції на офіційному сайті Євробачення 
 Points to and from GREECE (1975-2008) 
 Проєкт «Євробачення» на офіційному сайті ERT

Євробачення